Ventisquero es un topónimo utilizado para:
 Río Ventisquero (Reñihué), curso de agua que desemboca en el río Reñihué;
 Río Ventisquero (El Desahue), curso de agua que desemboca en el fiordo El Desagüe;
 Río Ventisqueros (Baker), curso de agua que desemboca en la ribera oeste del río Baker;
 Arroyo Ventisquero, curso de agua que desemboca en la ribera oeste del río Puelo;
 Estero Ventisquero, curso de agua que desemboca en el estuario Calen;